Маніно — назва кількох населених пунктів у різних регіонах Росії:

 Маніно — село у Вологодському районі Вологодської області;
 Маніно — село у Калачєєвському районі Воронезької області;
 Маніно — село у Пучезькому районі Івановської області;
 Маніно — село у Людиновському районі Калузької області;
 Маніно — село у Мединському районі Калузької області;
 Маніно — село у Хомутовському районі Курської області;
 Маніно — село у Хлевенському районі Липецької області;
 Маніно — село у Покровському районі Орловської області;
 Маніно — село у Духовщинському районі Смоленської області;
 Маніно — село у Некоузькому районі Ярославської області.